Nias Selatan ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) auf der Insel Nias in der indonesischen Provinz Sumatra Utara. Stand 2020 leben hier circa 370.000 Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten Nias ist die Stadt Teluk Dalam.

Geographie 
Nias Selatan liegt im Süden der Insel Nias, die westlich von Sumatra im indischen Ozean liegt. Der Regierungsbezirk Nias Selatan grenzt im Norden an die Regierungsbezirke Nias Barat und Nias. Die südlich von Nias liegenden Batu-Inseln gehören administrativ ebenfalls zum Regierungsbezirk Nias Selatan. Administrativ unterteilt sich der Kabupaten Nias Selatan in 35 Distrikte (Kecamatan) mit 461 Dörfern, davon 459 Desa und zwei Kelurahan.

Einwohner 
2020 lebten in Nias Selatan 367.367 Menschen, 182.905 Frauen und  184.462 Männer. Die Bevölkerungsdichte beträgt 201 Personen pro Quadratkilometer. 78,2 Prozent der Einwohner sind Protestanten, 19,3 Prozent Katholiken und 2,5 Prozent Muslime.

Einzelnachweise 

Kabupaten in Sumatra Utara
Geographie (Nias)